Järnvägsgatan är ett vanligt svenskspråkigt gatunamn. Det kan bland annat avse:

I Sverige 
 Järnvägsgatan, Arvika i Arvika
 Järnvägsgatan, Borås i Borås
 Järnvägsgatan, Dingle i Dingle
 Järnvägsgatan, Halmstad i Halmstad
 Järnvägsgatan i Helsingborg
 Järnvägsgatan, Hudiksvall i Hudiksvall
 Järnvägsgatan, Härnösand i Härnösand
 Järnvägsgatan, Jönköping i Jönköping
 Järnvägsgatan, Karlskoga i Karlskoga
 Järnvägsgatan, Karlstad i Karlstad
 Järnvägsgatan, Kiruna i Kiruna
 Järnvägsgatan, Linköping i Linköping
 Järnvägsgatan, Piteå i Piteå
 Järnvägsgatan, Skövde i Skövde
 Järnvägsgatan, Sundbyberg i Sundbyberg
 Järnvägsgatan, Sundsvall i Sundsvall
 Järnvägsgatan, Umeå i Umeå
 Järnvägsgatan, Visby i Visby
 Järnvägsgatan, Örebro i Örebro
 Järnvägsgatan i Örnsköldsvik

I Finland 
Järnvägsgatan, Ekenäs i Ekenäs
Järnvägsgatan, Jakobstad i Jakobstad
Järnvägsgatan, Karleby i Karleby
Järnvägsgatan, Lojo i Lojo
Järnvägsgatan, Lovisa i Lovisa
Järnvägsgatan, Tammerfors i Tammerfors
Järnvägsgatan, Uleåborg i Uleåborg
Norra Järnvägsgatan, Helsingfors i Helsingfors
Södra Järnvägsgatan, Helsingfors i Helsingfors

Gator i Finland
Gator i Sverige